La Coupe des villes de foires 1969-1970 est remportée par le club anglais d'Arsenal, qui bat le club belge d'Anderlecht en finale.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par un club londonien et la troisième par un club anglais.

C'est également la première fois qu'un club belge atteint la finale de cette compétition.

Résultats

Premier tour 

|}

Second tour 

|}

Huitièmes de finale 

|}

Quarts de finale 

|}

Demi-finales 

|}

Finale

Meilleurs buteurs

Liens externes 
  

Football en 1969
Football en 1970
Coupe des villes de foires
Football M3